Простóй у́зел:
 Простой узел () в морском деле — стóпорный узел
 Двойной простой узел в альпинизме — контрольный узел
 Бегущий простой узел в охоте — удавка
 Развязывающийся простой узел — бытовой узел
 Развязывающийся бегущий простой узел — бытовой узел
 Простой узел () — галстучный узел. В основе — удавка
 Простой узел в математике — нетривиальный узел, который нельзя представить в виде конкатенации двух нетривиальных узлов